Command & Conquer: Alarmstufe Rot steht für:

 Command & Conquer: Alarmstufe Rot, Computerspiel aus dem Jahr 1996
 Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2, Computerspiel aus dem Jahr 2000
 Command & Conquer: Alarmstufe Rot 3, Computerspiel aus dem Jahr 2008